Роб Блейк (,  10 грудня 1969, Сімко) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Виступав також у складі національної збірної Канади.

Член Зали слави хокею з 2014 року. Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1988 року був обраний в драфті НХЛ під 70-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». Загалом провів 1416 матчів у НХЛ, включаючи 146 матчів плей-оф Кубка Стенлі.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Лос-Анджелес Кінгс», «Колорадо Аваланч» та «Сан-Хосе Шаркс».

Виступав за національну збірну Канади, провів 58 матчів в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Найкращий новачок НХЛ — 1991
 Чемпіон світу — 1994, 1997
 Володар Призу Джеймса Норріса — 1998
 Перша збірна усіх зірок НХЛ — 1998
 Друга збірна усіх зірок НХЛ — 2000, 2001, 2002
 Володар Кубка Стенлі — 2001
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
 Олімпійський чемпіон — 2002

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Члени зали слави хокею
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»